Гран-при Нидерландов 1961 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1961 года. Автогонки прошли 22 мая 1961 года на трассе Зандворт.

Тревор Тэйлор заменил в «Лотусе» сломавшего ногу на предыдущем этапе в Монако Иннеса Айрленда. Стартовое поле было дополнено местным гонщиком Карелом Годеном де Бофором, выведшим на старт частный «Порше». Вольфганг фон Трипс лидировал от старта до финиша и завоевал первую в карьере победу.

Со старта три Ferrari фон Трипса, Фил Хилла и Гинтера ушли бок о бок, к концу первого круга лидировал фон Трипс, за ним Фил Хилл и Грэмм Хилл на BRM, далее Кларк на Lotus, стартовавший с четвёртого ряда, Дэн Герни и Стирлинг Мосс. На пятом круге Мосс обходит Герни в борьбе за пятую позицию, а Кларк вплотную приближается к Грэму Хиллу. Ричи Гинтер на третьей Ferrari вскоре догоняет Мосса и проходит его, но шесть кругов спустя Мосс возвращает себе пятое место. На 21-м круге пара Мосс-Гинтер проходят Грэма Хилла. На 22-м круге настал ключевой момент в борьбе за вторую позицию: Кларк прошёл Фила Хилла внутри поворота Tarzan. Далее в течение нескольких кругов гонщики обменивались позициями, к 38-му кругу впереди оказался Кларк и сдерживал позади себя Фила Хилла ещё в течение 10 кругов, затем Ferrari Хилла вышла вперед и начала отрываться от Lotus Кларка. К финишу гонки Кларк отстал от Фила Хилла на 12 секунд.

Гонка стала первой в истории чемпионата мира Формулы-1, в которой все стартовавшие гонщики добрались до финиша (следующей гонкой без сходов стал Гран-при Италии 2005 года) и единственной гонкой в истории без сходов и пит-стопов.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-75 Вольфганг фон Трипс

Примечания

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
Спорт в Нидерландах в 1961 году
События 22 мая
Май 1961 года